VIFF steht für:
 Vancouver International Film Festival
 Vienna Independent Film Festival
 Vietnamese International Film Festival

Abkürzung